Fenilendiamin se može odnositi na:

o-fenilendiamin ili OPD, hemijsko jedinjenje C6H4(NH2)2
m-fenilendiamin ili MPD, hemijsko jedinjenje  C6H4(NH2)2
p-fenilendiamin ili PPD, hemijsko jedinjenje  C6H4(NH2)2
N,N-dimetil-p-fenilendiamin ili DMPD
N,N,N′,N′-tetrametil-p-fenilendiamin ili TMPD, koristi se u mikrobiologiji